Маде́йра (, , «дерево, деревина, дерев'яний») — португальська власна назва

Топоніми

Мадейра (річка) — річка в Південній Америці, найбільша права притока Амазонки.

Мадейра (острів) — найбільший острів архіпелагу Мадейра.
 Мадейра (архіпелаг) — група островів та автономний регіон Португалії.

Див. також 
 Мадера (оригінальний правопис та вимова «Мадейра» — від ) — кріплене вино (бренді) з острова Мадейра.

?